Gelgia heißen in der Geografie:
der Pass digl Gelgia, der das Engadin mit dem Oberhalbstein verbindet, siehe Julierpass
der Piz Gelgia, , ein Berg zwischen dem Oberengadin und dem Oberhalbstein, siehe Piz Güglia
die Gelgia, ein Fluss, der das Oberhalbstein durchfliesst, siehe Julia (Fluss)